Con il termine piruvato deidrogenasi si indicano:

 Piruvato deidrogenasi, enzima EC 1.2.4.1
 Piruvato deidrogenasi (complesso enzimatico), complesso multienzimatico composto da piruvato deidrogenasi, diidrolipoil transacetilasi e diidrolipoil deidrogenasi
 Piruvato deidrogenasi chinasi
 Piruvato deidrogenasi fosforilasi
 Piruvato deidrogenasi (NADP+), enzima appartenente alla classe delle ossidoreduttasi
 Piruvato deidrogenasi (citocromo), enzima appartenente alla classe delle ossidoreduttasi